Tunnelen kan henvise til følgende film:

 Tunnelen (film fra 1915) – tysk stumfilm fra 1915 af William Wauer
 Tunnelen (film fra 1933) – tysk/fransk science fiction-film fra 1933 instrueret af Kurt Bernhardt
 Tunnelen (film fra 1935) – britisk science fiction film fra 1935
 Tunnelen (film fra 2002) – film fra 2002 instrueret af Claus Schrøder Nielsen.